El nombre Enrique Núñez puede referirse a:

 Enrique Bernardo Núñez (1895-1964), escritor venezolano.
 Enrique Núñez Rodríguez (1923-), escritor y humorista cubano.
 Daniel Enrique Núñez Núñez (1927-1999), religioso panameño.
 José Enrique Núñez Guijarro (1974-), político español -  teniente alcalde de Madrid (abril de 2015-junio de 2015).